komando – grupa żołnierzy wydzielona do zadań specjalnych
 komando – podstawowa komórka w organizacji pracy w niemieckich obozach koncentracyjnych
 Komando – amerykański film sensacyjny w reżyserii Marka L. Lestera z 1985 roku z Arnoldem Schwarzeneggerem

Inne
 commando – brytyjska formacja komandosów
 zgrupowania Commando – polskie zgrupowania bojowe do zadań specjalnych, które podczas II wojny światowej walczyły w składzie 2 Korpusu Polskiego
 Komando Wyzwolenia Narodowego – grupa miejskiej partyzantki z Brazylii utworzona w 1967 r.
 Komando specjalne Szamil – kolaboracyjna jednostka wojskowa specjalnego przeznaczenia złożona z Niemców i górali kaukaskich w służbie Niemiec podczas II wojny światowej
 Komando Foki atakuje – amerykański film akcji klasy B z roku 2000
 Komando Małolat – niemiecki serial sensacyjny emitowany w latach 1996-1999